Superficies de placer puede referirse a los siguientes significados:

 Superficies de placer, séptimo álbum del grupo de rock argentino Virus publicado en 1987.
 Superficies de placer, canción del grupo de rock Virus, publicado en el álbum homónimo en 1987.